Апертура 2008 () — 83-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Чили 2008 на rsssf.com

2008
Чили
Спорт в Чили в 2008 году